Steffen peut désigner :

Patronyme
Albert Steffen (1884-1963), poète suisse de langue allemande ;
Alex Steffen (ne en 1968), futurologue américain ;
Anthony Steffen (1929-2004), acteur brésilien ;
Britta Steffen (née en 1983), nageuse allemande ;
Franziska Steffen (née en 1981), skieuse acrobatique suisse ;
Karl Alex Steffen (né en 1975), chanteur français ;
Marnix Willem Steffen (19?-), violoniste et chef d'orchestre classique néerlandais ;
Valérie Steffen (née en 1963), actrice française ;
Will Steffen (1947-2023), chimiste américain ;
Willy Steffen (1925-2005), footballeur suisse ;

Toponyme
le lac Steffen, en Argentine.

Voir aussi

Homonymie de patronyme